Die 1. Liga ist die vierthöchste Eishockey-Spielklasse der Schweiz. Die Saison 2019/20 begann im September 2019. Dabei spielten insgesamt 23 Teams auf zwei Gruppen verteilt. Neu dabei waren Star Forward (Absteiger MySports League) und der HC Luzern (Aufsteiger 2. Liga). Der ebenfalls spielberechtigten EHC Uzwil und HC Villars zogen sich auf Grund von finanziellen Problemen zurück.

Meisterschaftsabbruch 
Am 11. März 2020 rief der Kanton Tessin auf Grund der Coronavirus-Epidemie den Notstand aus. Als Konsequenz davon wurden alle Eishallen im Kanton Tessin geschlossen. Da unter diesen Umständen ein Meisterschaftsbetrieb nicht mehr möglich war, entschied der Verband nach einer Rücksprache mit den Clubs, die Meisterschaft in allen Ligen und Stufen zu beenden. Dies betraf auch die 1. Liga, in welcher die regionalen Finalserien nicht zu Ende gespielt werden konnten. An einer Videokonferenz am 21. März wurde bestimmt, dass es keine Aufstiege am grünen Tisch gibt. Da die Meisterschaft nicht fertig gespielt werden konnte, gab es damit auch keinen Aufsteiger. Aus der 2. Liga konnte einzig der HC Delémont Vallée aufsteigen. Das Team besetzt in der Saison 2020/21 den 12. Platz in der Westgruppe. Da es in der Ostgruppe keinen Aufsteiger gab, verblieb der HC Luzern in der 1. Liga.

Gruppeneinteilung 2019/20

Gruppe Ost

Gruppe West

Qualifikationsrunde

Ost 
Die Teams der Ost Gruppe bestreiten je 22 Spiele. Die ersten sechs Mannschaften qualifizieren sich für die Masterround. Die letzten sechs Teams müssen in die Qualimasterround und werden nach den letzten Playoffteilnehmer suchen.

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV/P = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, NNV/P = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

West 
In der Westgruppe bestreiten die Mannschaften je 20 Spiele. Die ersten sechs Mannschaften qualifizieren sich für die Masterround. Die letzten sechs Teams müssen in die Qualimasterround und werden nach den letzten Playoffteilnehmer suchen.

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV/P = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, NNV/P = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

Zwischenrunde

Ost

Masterround

Qualimasterround 
Die ersten zwei Teams qualifizieren sich für die Playoffs. Die restlichen vier Teams spielen um den Abstieg.

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV/P = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, NNV/P = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

West

Masterround

Qualimasterround 
Die ersten zwei Teams qualifizieren sich für die Playoffs. Für die restlichen drei Teams ist die Saison zu Ende.

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV/P = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, NNV/P = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

Playoffs 
Alle Playoffrunden sollten Best of five gespielt werden. Die beiden Sieger der jeweiligen Region sollten im nationalen Finale um den Titel des 1. Liga Meisters spielen. Wegen der Coronavirus-Epidemie wurden die Playoffs während den regionalen Finalserien abgebrochen.

Ost

West

Relegation

Ost 
Der HC Luzern wurde sportlich als Absteiger bestimmt. Wegen der Coronavirus-Epidemie konnte jedoch kein Team in die Ostgruppe aufsteigen, weshalb Luzern in der 1. Liga verblieb.

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV/P = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, NNV/P = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, TVH = TorverhältnisErläuterungen:

West

Einzelnachweise

Weblinks 
 1. Liga

Saison der Regio League
Eishockeysaison 2019/20